Slag bij Barrahuis (1492)
Slag bij Barrahuis (1498)
Slag bij Barrahuis (1515)